Výraz breakbeat se používá:

 Breakbeat (hudební rytmus) – termín popisuje rytmiku skladby
 Breakbeat (taneční hudba) – styl taneční hudby